Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha (Viena, 13 de junio de 1818 - Ebenthal, 26 de julio de 1881) fue un príncipe de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Biografía 

Augusto fue el segundo hijo del príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha (1785-1851) y de su esposa, la duquesa húngara María Antonia Koháry de Csábrágh y Szitnya (1797-1862).

El 20 de abril de 1843, en Saint-Cloud, Augusto se casó con la princesa Clementina de Orleans, cuarta hija del rey Luis Felipe I de Francia y de María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Tuvieron cinco hijos:

 Fernando Felipe María Rafael Augusto (28 de marzo de 1844-4 de julio de 1921), casado con la princesa Luisa María de Bélgica; con descendencia.
 Luis Augusto María Eudes (8 de agosto de 1845-14 de septiembre de 1907), casado con la princesa Leopoldina de Braganza y Borbón, hija del emperador Pedro II de Brasil; con descendencia.
 María Adelaida Amalia Clotilde (8 de julio de 1846-3 de junio de 1927), casada con el archiduque José Carlos de Austria; con descendencia.
 María Luisa Francisca Amalia (23 de octubre de 1848-6 de mayo de 1894), casada con el duque Maximiliano Manuel en Baviera; con descendencia.
 Fernando Maximiliano Carlos Leopoldo María (26 de febrero de 1861-10 de septiembre de 1948), primer zar de Bulgaria, como Fernando I.

Cuando su padre murió en 1851, su madre María Antonia le dio el título y las tierras del príncipe de Gotha y Szitnya Csabrag. Técnicamente, el principado de Gotha siguió el orden de sucesión semi-sálica, a pesar de ser los guardianes de la ley del principado, los reyes de Portugal (descendientes de su hermano mayor, Fernando II) no vivían en Austria-Hungría. Ellos y los Sajonia-Coburgo-Gotha se mantuvieron hasta el año 1932 como los herederos de la dinastía Koháry cuando, con la muerte del rey Manuel II de Portugal, todos los derechos del principado pasaron a su nieto, Pedro Augusto de Sajonia-Coburgo y Braganza.

Órdenes 

 1836: Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y la Espada. ( Reino de Portugal)

Ancestros

Referencias 

 Este trabajo está inspirado en la traducción libre de un artículo publicado en la Wikipedia en portugués.

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Viena
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry